Kammerforst kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kammerforst, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Kammerforst, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz,